Алекса́ндр Влади́мирович Дво́рников () — российский военачальник, командующий войсками Южного военного округа с 20 сентября 2016 по 23 января 2023, генерал армии (2020). Герой Российской Федерации (2016).

Участник Второй чеченской войны, принимал участие в битве за Грозный (1999—2000). Командующий группировкой Вооружённых сил России в Сирии (сентябрь 2015 — июль 2016). По данным иностранных СМИ, с апреля 2022 года — командующий российскими войсками в ходе вторжения на Украину.

Из-за поддержки российской агрессии во время российско-украинской войны находится под персональными международными санкциями.

Биография 
Александр Владимирович Дворников родился 22 августа 1961 года в городе Уссурийске Приморского края.

В 1978 году окончил Уссурийское суворовское военное училище и поступил в Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР, в 1982 году окончив его.

В 1991 году окончил Военную орденов Ленина и Октябрьской Революции, Краснознамённую, ордена Суворова академию имени М. В. Фрунзе.

В 2005 году окончил Военную ордена Ленина Краснознамённую ордена Суворова академию Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации.

В октябре 2019 года окончил курсы повышения квалификации для высшего командного состава Военной академии Генерального штаба.

Военная карьера 
С 1982 года проходил службу в Дальневосточном военном округе на должностях командира взвода, роты, начальника штаба батальона.

В 1991 году проходил службу заместителем командира батальона в Западной группе войск (ГСВГ).

С 1992 по 1994 год — командир 154-го отдельного мотострелкового батальона 6-й гвардейской отдельной мотострелковой Берлинской ордена Богдана Хмельницкого бригады.

С 1995 по 2000 год — начальник штаба полка, затем — командир 1-го гвардейского мотострелкового Севастопольского Краснознамённого ордена Александра Невского полка 2-й гвардейской мотострелковой Таманской Краснознамённой ордена Суворова дивизии имени М. И. Калинина Московского военного округа. С ноября 1999 по апрель 2000 года 1-й гвардейский мотострелковый полк под его командованием участвовал в контртеррористической операции в Чеченской республике, в частности, принимал участие в штурме Грозного.

С 2000 по 2003 год — проходил службу в Северо-Кавказском военном округе в должности начальника штаба, а впоследствии — командира 19-й мотострелковой Воронежско-Шумлинской Краснознамённой, орденов Суворова и Трудового Красного Знамени дивизии.

В 2005 году назначен заместителем командующего общевойсковой армией, позднее начальником штаба 36-й общевойсковой армии в Сибирском военном округе.

С июня 2008 по 2010 год — командующий 5-й общевойсковой Краснознамённой армией в Дальневосточном военном округе.

С января 2011 по апрель 2012 года — заместитель командующего войсками Восточного военного округа.

С апреля 2012 года начальник штаба — первый заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО). С 9 ноября по 24 декабря 2012 года — временно исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа по должности. С 24 декабря 2012 год начальник штаба — первый заместитель командующего войсками Центрального военного округа.

С июня 2016 года — исполняющий обязанности командующего войсками Южного военного округа. Указом Президента России 20 сентября 2016 года назначен на должность командующего войсками Южного военного округа.

Военная операция России в Сирии 

С сентября 2015 по июнь 2016 года — командующий группировкой Вооружённых сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике. За время командования А. В. Дворникова самолёты ВКС России совершили более 9 тысяч боевых вылетов, осуществлены пуски крылатых ракет из акватории Каспийского моря, уничтожено более 200 объектов нефтедобычи и переработки боевиков. При содействии российской авиации освобождено более 400 населённых пунктов и 10 тысяч км² территории Сирии. Освобождена Пальмира, велось наступление на востоке Алеппо, наступление в Латакии, битва за Шейх-Мискин и бои за Дейр-эз-Зор.

В 2016 году Дворникову присвоено звание Героя Российской Федерации. 17 марта 2016 года Президент России Владимир Путин вручил ему золотую звезду Героя Российской Федерации.

Вторжение на Украину (2022) 

По данным Би-Би-Си, 8 апреля 2022 года Дворников назначен командующим силами, осуществляющими боевые действия на Украине.

По данным западных разведслужб, до назначения Дворникова, единый командующий всеми российскими силами отсутствовал, войска, наступавшие с севера, востока и юга Украины действовали по отдельности.

По данным источников The New York Times в военном руководстве США от 31 мая 2022 года, Дворников не появлялся на фронте две недели, что может означать его отстранение от руководства операцией. По некоторым данным, вместо него назначен генерал-полковник Геннадий Жидко.

Международные санкции 
15 марта 2019 года Дворников попал под санкции Евросоюза из-за инцидента в Керченском проливе. 15 марта 2019 года Канада ввела санкции против Дворникова из-за «агрессивных действий» России в Черном море и Керченском проливе, а также из-за аннексии Крыма.

Из-за поддержки российской агрессии и нарушения территориальной целостности Украины во время российско-украинской войны находится под персональными международными санкциями разных стран. С 12 марта 2022 года находится под санкциями всех стран Европейского союза. С 31 декабря 2020 года находится под санкциями Великобритании. С 16 марта 2022 года находится под санкциями Швейцарии. С 8 апреля 2021 года находится под санкциями Австралии. С 10 мая 2022 года находится под санкциями Японии. Указом президента Украины Владимира Зеленского от 19 октября 2022 находится под санкциями Украины. С 1 ноября 2022 года находится под санкциями Новой Зеландии.

Награды 
 Герой Российской Федерации (2016)
 Орден «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени
 Орден «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени с мечами ;
 Орден «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени с мечами;
 Орден Мужества;
 Орден «За военные заслуги»;
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени;
 Медали Российской Федерации и СССР (государственные и ведомственные).

Фотогалерея

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Дворников Александр Владимирович на сайте «Герои страны»
 Генерал-полковник А. В. Дворников на сайте Минобороны России
 «Сирия: русский гром» / «Российская газета» — Федеральный выпуск № 6929 (61)
 Дворников А. В. на сайте Виктора Толстых
 Командующий войсками ЮВО назвал основные угрозы на Юге России

Герои Российской Федерации
Выпускники Уссурийского суворовского военного училища
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Выпускники Московского высшего военного командного училища
Командующие группировкой вооружённых сил России в Сирии
Командующие Южным военным округом (Россия)
Командующие общевойсковыми армиями
Участники Второй чеченской войны
Участники военной операции России в Сирии
Участники вторжения России на Украину
Командующие Объединённой группировкой войск России на Украине
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании